SIDOR est le raccourci pour Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Ordures, syndicat luxembourgeois réunissant les communes des cantons de Luxembourg, d'Esch-sur-Alzette et de Capellen.

L'usine destinée à la destruction des ordures se trouve près de Leudelange.

Les statuts ont été fixés comme suit par :
 arrêté grand-ducal du  autorisant la création du « syndicat intercommunal pour la construction, l'exploitation et l'entretien d’une installation destinée à la destruction des ordures des communes des cantons de Luxembourg, d'Esch et de Capellen », publié au Mémorial du , page 904 ;
 arrêté grand-ducal du  (Mémorial du , page 1376) autorisant le « syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des ménages et des déchets assimilables des communes des cantons de Luxembourg, d'Esch et de Capellen » ;
 arrêté grand-ducal du  (Mémorial B 55 du , page 1040) pour de nouveaux statuts et le changement de nom en « syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des ménages et des déchets assimilables des communes des cantons de Luxembourg, d'Esch et de Capellen ».

Liens externes 
 

Organisme intercommunal au Luxembourg
Gestion des déchets au Luxembourg
Differdange
Dudelange
Esch-sur-Alzette
Luxembourg (ville)